Per palla da hockey si può intendere:

 Palla da hockey su pista – palla per l'hockey su pista
 Palla da hockey su prato – palla per l'hockey su prato